Tansen kan avse:

 Tansen – en krater på Merkurius döpt efter Miyan Tansen, se Lista över geologiska strukturer på Merkurius

Geografi i Sverige
Tansen (Ore socken, Dalarna) – en sjö i Rättviks kommun,  (1,4 km²)
Tansen (Stora Kopparbergs socken, Dalarna) – en sjö i Falu kommun,  (81 ha)
Tansen (sjö) – en sjö i Gagnefs kommun,  (2,8 km²)
Tansen, Gästrikland – en sjö i Ockelbo kommun,  (58 ha)

Geografi utanför Sverige

Nordkorea 
 Tanchon, ort